Port lotniczy Samarinda
 Port lotniczy Samarinda-Temindung
 Samodzielny Referat Informacyjny
 SRI International – jeden z najbardziej znanych na świecie ośrodków naukowych, dawniej Stanford Research Institute, na uniwersytecie Stanforda